Тигра́н () — армянское мужское имя. На русский переводится как «Священное лицо».

В искусстве 
Опера Вивальди «Тигран».

Известные носители 
 Тигран I Ервандид — армянский царь (560—535 гг. до н. э.) из династии Ервандидов
 Тигран I — царь Великой Армении (115—95 гг. до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран II — царь Великой Армении (95—55 гг. до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран III — царь Великой Армении (20—8 гг. д.н.э.) из династии Арташесидов
 Тигран IV — царь Великой Армении (8—1 гг. до н.э.) из династии Арташесидов
 Тигран Младший — один из сыновей армянского царя Тиграна II Великого.

Примечания

См. также 
 Тигран

Армянские мужские имена
Страницы значений:Тёзки